Mebarek el Mili ou Moubarak Mohamed ben Moubarak al-Mili al-Hilali, désigné par el Mili, Il est né le  en 1889 à El-Milia dans la Wilaya de Jijel en Algérie, mort le . Il est  un écrivain algérien, militant réformiste et nationaliste, il fut membre de l'Association des oulémas musulmans algériens dont il devient un membre influent. El Mili est également un écrivain algérien.

Biographie 
Issu de la tribu arabe hilalienne des athbedj il est fils de Mohamed Al Hilali al-Mili fait ses études primaire à El-Milia. Ensuite, il continue sa formation à l'Université Zitouna de Tunis. Par la suite, il retourne en Algérie pour se consacrer à l'enseignement et à propager ses idées surtout anticolonialiste. D'après lui, la femme est la base de la société et doit être instruite. Il adhère au parti de l'Association des oulémas musulmans algériens. El Mili fut connu comme étant le philosophe de l'association, il écrit en arabe et est historien.

Œuvres 
 
 Histoire de l'Algérie de l'Antiquité à nos jours en langue arabe.
 De l'associationnisme et de ses aspects en langue arabe.
 plusieurs articles dans le journal Al Baçaïr en langue arabe.

Mohamed Harbi s'est référé aux travaux de Mebarek el Mili.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Association des oulémas musulmans algériens
 Ben Badis
 El-Okbi
 Larbi Tébessi
 Fodil El Ouartilani

Écrivain algérien du XXe siècle
Religieux algérien
Association des oulémas musulmans algériens
Naissance en mai 1889
Décès à 55 ans
Décès en février 1945
Réformiste musulman algérien
Naissance en Algérie française